Согласие, Соглас:
 Согла́сие, Соглас — положительный ответ на предложение, единомыслие, сговор.
 Согласие — одна из христианских «малых добродетелей».

 Согласие (соглас) — в старообрядчестве название центров беспоповства и поповства.
 Согласие — Брак, Договор.

Населённые пункты 
 Беларусь
 Согласие — деревня в Белыничском районе Могилёвской области
 Россия
 Согласие — посёлок в Выгоничском районе Брянской области.
 Согласие — посёлок в Карачевском районе Брянской области.
 Согласие — деревня в Рогнединском районе Брянской области.
 Согласие — посёлок в Новохопёрском районе Воронежской области.
 Согласие — деревня в Медынском районе Калужской области.
 Согласие — хутор в Мантуровском районе Курской области.
 Согласие — деревня в Угранском районе Смоленской области.
 Согласие — посёлок в Мучкапском районе Тамбовской области.
 Согласие — исчезнувший посёлок Николо-Черемшанского района Ульяновской области.

Другое 
 «Согласие» (с 1993) — российская страховая компания.
 «Согласие» (с 2010) — социал-демократическая партия Латвии.
 «Согласие» (с 2012) — индийский телесериал.
 «Согласие» — операция по оккупации Ирана СССР и Великобританией в 1941 году.
 Согласие — либерально-консервативная партия в Польше с 2017 года

См. также 
 Молчаливое согласие — дипломатический приём, определяющий позицию стороны при отсутствии ясно выраженного волеизъявления.
 Орден Совершенного согласия (1732—1770) — бывшая королевская награда Дании.
 Центр согласия (с 2005) — объединение двух политических партий в Латвии.
 Возраст сексуального согласия
 Консенсус